Olga Nikolajevna Romanova, född 11 september 1822 i Sankt Petersburg, Kejsardömet Ryssland, död 30 oktober 1892 i Friedrichshafen, Kungariket Württemberg, var en rysk storfurstinna och drottning av Württemberg.

Hon var dotter till Nikolaj I av Ryssland, gift 1846 med kung Karl I av Württemberg. Barnlös, men kom senare att adoptera en brorsdotter, Vera Konstantinovna av Ryssland.

Biografi 
Olga Nikolajevna Romanova föddes som det tredje av tsar Nikolaj I och hans hustru Alexandra Feodorovna sju barn. 13 juli 1846 gifte hon sig i Sankt Petersburg med Württembergs tronföljare, den senare kung Karl I av Württemberg. Paret bodde på Villa Berg och på slottet i Friedrichshafen. 

Olgas svärfar kung Vilhelm I av Württemberg hoppades genom sonens äktenskap stärka banden till Ryssland. Kopplingen mellan Württemberg, Europas minsta kungarike, och stormakten Ryssland hade dock ingen påverkan på den europeiska storpolitiken under 1800-talet. 

Drottning Olga engagerade sig mycket i olika sociala frågor. Hon grundade nya socialinrättningar, var engagerad i vården av krigsskadade och rörelsehindrade samt arbetade med utbildning för flickor. 1847 blev hon beskyddare för Stuttgarts barnsjukhus (Stuttgarter Heilanstalt für Kinder). Sjukhuset fick sitt namn Olgahospital ("Olgäle") efter henne.

1872 skapades en utbildning för sjuksystrar som blev föregångaren till Olgaschwesternschaft. De så kallade Olgasystrarna hade drottning Olga som beskyddare och hade hand om vården på sjukhus och ute i de olika områden kring Stuttgart . De åtog sig också att ha hand om sjukvården i krig. 

Drottning Olga blev för sitt sociala engagemang mycket omtyckt av befolkning. Än i dag finns en rad inrättningar och gator runt om i Stuttgart och Württemberg som bär hennes namn: Olgahospital, Karl-Olga-sjukhuset, gymnasiet Königin-Olga-Stift.

Anfäder

Externa länkar

Referenser

  
 

Ryska storfurstinnor
Kvinnor
Olga
Födda 1822
Avlidna 1892
Württembergs drottningar
Personer från Sankt Petersburg